Název Schindlerův seznam má více významů:
 Schindlerův seznam (dokument) – seznam přibližně 1100 židovských vězňů, kteří přežili holocaust jako dělníci v továrně Oskara Schindlera. Od něj se odvíjí názvy ostatních děl.
 Schindlerův seznam (román) – kniha Thomase Keneallyho o záchranně 1100 Židů.
 Schindlerův seznam – film Stevena Spielberga natočený na motivu románu Thomase Keneallyho.
 Schindlerův seznam (soundtrack) – sountrack filmu Schindlerův seznam, který získal Oscara a Zlatý glóbus.